PBC puede referirse a:

 Peace Building Comission por sus siglas en inglés  ("Comisión para la Consolidación de la Paz"). Es un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que funciona como asesor intergubernamental que apoya los esfuerzos por la paz en los países que salen de situaciones de conflicto.
 Pasta Básica de Cocaína
 Corporación de Radiodifusión Palestina por sus siglas en inglés (Palestinian Broadcasting Corporation);
 Corporación de Radiodifusión Progresivo por sus siglas en inglés (Progressive Broadcasting Corporation);
 Aeropuerto Internacional de Puebla (México), según su código IATA.
 Prevención de Blanqueo de Capitales
 Partido de Baja California Es un Partido Político Local del Estado Mexicano de Baja California.